Sveta Eufemija ili sveta Fumija, svetica
 Sveta Fumija (otok), otok južno od Čiova
 Sveta Fumija, uvala na Čiovu, omeđena južnom obalom Čiova te otocima Sv. Fumija i Zaporinovac
 Sveta Fumija, uvala na Rabu, zapadno od grada Raba